Chayes ist der Familienname folgender Personen:
 Abram Chayes (1922–2000), US-amerikanischer Jurist
 Jennifer Tour Chayes (* 1956), US-amerikanische Mathematikerin und Informatikerin
 Sarah Chayes (* 1962), US-amerikanische Journalistin